Dewey Decimale Classificatie, een classificatiesysteem gebruikt door bibliotheken
 Danish Design Centre, een museum in Kopenhagen
 Dynamische differentiecalorimetrie, een meettechniek voor warmtestromen
 Double Disc Court, een sport gespeeld met twee frisbees
 Display Data Channel, een reeks protocollen voor communicatie tussen een computermonitor en een videokaart
 Detroit Diesel Corporation, een Amerikaanse producent van dieselmotoren
 Dideoxycytidine of zalcitabine (ddC), een hiv-remmer
 Digital Data Storage een toepassing van Digital Audio Tapes, onder andere voor het maken van back-ups
 Dutch Dynamics Community, een gebruikersvereniging van Microsoft Dynamics